Laura Vasiliu se poate referi la:

Laura Vasiliu (lingvistă) - lingvistă
Laura Vasiliu - actriță de teatru și de film